Джова́нни Бенеде́тто Кастильо́не, также известный под прозвищем Греке́тто (, ; , Генуя, Генуэзская республика — 5 мая 1664, Мантуя, Мантуанское герцогство) — итальянский живописец и , представитель генуэзской школы эпохи барокко. Считается автором техники монотипии.

Биография и творчество 
Испытал влияние Ван Дейка, Рубенса, Бернардо Строцци и Доменико Фетти, Никола Пуссена. Считается, что именно он впервые применил технику монотипии. Работал в Генуе, Венеции, Риме; является одним из видных представителей генуэзской школы. 

Мастерство гравёра снискало Кастильоне славу второго Рембрандта, творчество которого он изучал. Основные темы картин художника — библейские и мифологические сюжеты, пасторальные сцены.

Примечания

Литература 
 
 Bellini P. L’opera incisa di Giovanni Benedetto Castiglione. Milano: Ripartizione cultura e spettacolo, 1982
 Dillon G. Il genio di Giovanni Benedetto Castiglione, Il Grechetto. Genova: Sagep, 1990
 Werke von und um Giovanni Benedetto Castiglione (1609—1664)/ Kurt Zeitler, Hrsg. München: Staatliche Graphische Sammlung, 2004.

Ссылки 
 Работы в музеях мира 
 Джованни Кастильоне

Художники Италии